La bataille d'Iconium peut faire référence à :
 la Bataille d'Iconium (1069), entre l'Empire byzantin et le sultanat seldjoukide
 la Bataille d'Iconium (1190), lors de la Troisième croisade, entre les croisés allemands et hongrois menés par Frédéric Barberousse et l'armée seldjoukide